Walkerville ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Walkerville (Arkansas)
 Walkerville (Illinois)
 Walkerville (Indiana)
 Walkerville (Michigan)
 Walkerville (Montana)
 Walkerville Township (Greene County, Illinois)

in Australien:
 Walkerville (South Australia)
 Walkerville (Victoria)

in Kanada:
 Walkerville (Ontario); siehe Canadian Club#Geschichte

im Vereinigten Königreich:
 Walkerville (North Yorkshire)
 Walkerville (Newcastle Upon Tyne)